Die CONCACAF Nations League 2019–21 (geplant als 2019/20) war die erste Spielzeit des internationalen Fußball-Wettbewerbs für Männer-Nationalmannschaften der CONCACAF. Dem Beginn des Turniers war eine von September 2018 bis März 2019 ausgespielte Qualifikation zur Ermittelung der Ligeneinteilung vorgeschaltet. Die Gruppenphase fand von September bis November 2019 statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Endrunde mit den vier Erstplatzierten der obersten Liga nicht wie geplant im Juni 2020 stattfinden. Sie fand schließlich vom 3. bis zum 6. Juni 2021 im Empower Field at Mile High in Denver statt. Sieger wurde die Mannschaft der USA, die sich im Finale mit 3:2 nach Verlängerung gegen Mexiko durchsetzte.

Modus

Qualifikation 
Zur Einteilung der Mannschaften in die einzelnen Ligen fand vor Beginn der eigentlichen Nations League vom 6. September 2018 bis zum 24. März 2019 ein Qualifikationsturnier über vier Spieltage statt. Daran nahmen 34 der insgesamt 41 Verbände der CONCACAF teil. Die sechs Teilnehmer der fünften Qualifikationsrunde zur WM 2018, die automatisch in Liga A gesetzt wurden, und Guatemala, das zu diesem Zeitpunkt noch durch die FIFA suspendiert war und daher in Liga C gesetzt wurde, nahmen nicht teil.

Die 34 Teilnehmer wurden anhand ihrer Position im CONCACAF Ranking Index vom März 2018 auf vier Töpfe verteilt. Durch eine Auslosung war zuvor bereits ein Spielplan erstellt worden, der für jeden Spieltag insgesamt 17 Begegnungen vorsah. Die Mannschaften in jedem Topf wurden dann den entsprechenden Positionen im Spielplan zugelost. Mit Hilfe eines Computermodells wurde sichergestellt, dass keine Mannschaften mehr als einmal gegeneinander antreten und dass jede Mannschaft zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele bestreitet.

Die Ergebnisse der Qualifikation wurden in einer einzigen Tabelle zusammengetragen. Die so ermittelten besten sechs Teams qualifizierten sich ebenfalls für Liga A, die nächsten 16 für Liga B und die restlichen zwölf für Liga C. Die NL-Qualifikation diente zusätzlich als Qualifikation zum CONCACAF Gold Cup 2019. Neben den sechs Teams, die automatisch für die Liga A gesetzt waren, qualifizierten sich die besten zehn Mannschaften der NL-Qualifikation ebenfalls für den Gold Cup 2019.

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in drei Ligen (Divisionen) gespielt. Die oberste Liga bestand aus vier Gruppen mit je drei Nationalmannschaften, die mittlere Liga aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften und die unterste Liga aus einer Gruppe mit vier Mannschaften und drei Gruppen mit je drei Mannschaften. Innerhalb der Divisionen wurden die Teams anhand ihrer Position im CONCACAF Ranking Index vom November 2018 in drei bzw. vier Töpfe eingeteilt. Die Gruppenauslosung fand am 27. März 2019 in Las Vegas statt.

Während der Gruppenphase trat jede Mannschaft zwischen September und November 2019 jeweils zweimal gegen alle anderen Gruppengegner an. Die Gruppensieger der unteren beiden Divisionen stiegen für die nächste Austragung jeweils in die nächsthöhere Liga auf, die Gruppenletzten der oberen beiden Divisionen stiegen jeweils ab.

Endrunde 
Die vier Gruppensieger der höchsten Liga qualifizierten sich für die Endrunde (auch Nations League Finals genannt), in der sie im K.-o.-System untereinander den Sieger der CONCACAF Nations League 2019–21 ausspielten. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die eigentlich für Juni 2020 in den beiden texanischen Städten Houston und Arlington geplante Austragung des Finalturniers zunächst auf März 2021 und später auf Juni 2021 verschoben werden. Die Endrunde wurde innerhalb von drei Tagen im Empower Field at Mile High in Denver ausgetragen und bestand aus zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale.

Die beiden Spielpaarungen im Halbfinale wurden anhand der Ergebnisse aus der Gruppenphase ermittelt. Der beste Gruppensieger spielte gegen den schlechtesten und der zweitbeste gegen den drittbesten. In den Halbfinals und dem Spiel um Platz 3 folgte bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit gleich das Elfmeterschießen. Eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten wurde nur im Finale ausgespielt.

Qualifikation zum Gold Cup 2021 

Die NL-Gruppenphase diente außerdem als Qualifikation zum CONCACAF Gold Cup 2021. Für diesen waren keine Mannschaften automatisch gesetzt. Aus Division A qualifizierten sich die zwei Besten aus jeder der vier Gruppen und aus Division B die jeweiligen Gruppensieger direkt für das Turnier. Ursprünglich vier weitere Plätze sollten durch zwei Play-off-Runden ermittelt werden, für die sich die Gruppensieger aus Liga C, die Gruppenzweiten aus Liga B und die Gruppenletzten aus Liga A qualifiziert hatten.

Die Mannschaften aus den unteren beiden Ligen sollten in Runde 1 ursprünglich aufeinander treffen und die Sieger in Runde 2 dann gegen die Teams aus der höchsten Division um einen Gold-Cup-Platz spielen. Beide Runden waren im März und Juni 2020 mit Hin- und Rückspielen geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurden die beiden Runden schließlich in der Woche vor dem Beginn des Gold Cups in jeweils einem Spiel entschieden.

Abschlusstabelle der Qualifikation 

|}

Ligeneinteilung

Liga A

Gruppe A1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe A4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Liga B

Gruppe B1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Anmerkung

Gruppe B2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Liga C

Gruppe C1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Torschützenlisten 
Nachfolgend sind die jeweils besten Torschützen der drei Ligen aufgeführt. Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

201921
Fußballveranstaltung 2019
Fußballveranstaltung 2021